Een Sint-Vedastuskerk of Sint-Vaastkerk is een kerk de genoemd is naar de heilige Vedastus of Vaast. Vedastus was bisschop van Atrecht. Veel kerken aan hem gewijd bevinden zich dan ook in de wijde omgeving van Atrecht, dit wil zeggen in Noord-Frankrijk en het westen van België.

België 
 Église Saint-Vaast (Daussois)
 Église Saint-Vaast (Évregnies)
 Église Saint-Vaast (Fontaine-l'Évêque)
 Église Saint-Vaast (Forest)
 Église Saint-Vaast (Gaurain)
 Sint-Vedastuskerk (Hoepertingen)
 Église Saint-Vaast (Leers-Nord)
 Sint-Vedastuskerk (Menen)
 Sint-Vedastuskerk (Nederename)
 Église Saint-Vaast (Popuelles)
 Église Saint-Vaast (Ramecroix)
 Sint-Vedastuskerk (Reningelst)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast)
 Sint-Vedastuskerk (Vlamertinge)
 Sint-Vedastuskerk (Zerkegem)

Frankrijk

Ardennes 
 Église Saint-Vaast (Rilly-sur-Aisne)

Calvados 
 Église Saint-Vaast (Poussy-la-Campagne)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-sur-Seulles)

Dordogne  
 Église Saint-Vaast (Villac)

Eure 
 Église Saint-Vaast (Connelles)
 Église Saint-Vaast (Farceaux)
 Église Saint-Vaast (Flipou)

Manche 
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-la-Hougue)

Marne 
 Église Saint-Vaast (Bannes)

Noorderdepartement 
 Sint-Vaastkerk (Armentières)
 Église Saint-Vaast (Aubers)
 Sint-Vaastkerk (Arras)
 Église Saint-Vaast (Bazeul)
 Sint-Vaastkerk (Belle)
 Église Saint-Vaast (Bondues)
 Église Saint-Vaast (Capinghem)
 Église Saint-Vaast (Erquinghem-le-Sec)
 Église Saint-Vaast (Féchain)
 Église Saint-Vaast (Hallennes-lez-Haubourdin)
 Sint-Vaastkerk (Hondschote)
 Église Saint-Vaast (Illies)
 Église Saint-Vaast (Iwuy)
 Église Saint-Vaast (La Bassée)
 Église Saint-Vaast (La Chapelle-d'Armentières)
 Église Saint-Vaast (Landas)
 Église Saint-Vaast (Lécluse)
 Église Saint-Vaast (Leers)
 Sint-Vaastkerk (Linde)
 Église Saint-Vaast (Ostricourt)
 Église Saint-Vaast (Radinghem-en-Weppes)
 Église Saint-Vaast (Rousies)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-en-Cambrésis)
 Église Saint-Vaast (Salomé)
 Sint-Vaastkerk (Stegers)
 Église Saint-Vaast (Wallers)
 Église Saint-Vaast (Wambrechies)
 Église Saint-Vaast (Wicres)
 Sint-Vaastkerk (Zuidpene)

Oise 
 Église Saint-Vaast (Andeville)
 Église Saint-Vaast (Angicourt)
 Église Saint-Vaast (Boran-sur-Oise)
 Église Saint-Vaast (Catenoy)
 Église Saint-Vaast (Cuvergnon)
 Église Saint-Vaast (Fay-les-Étangs)
 Église Saint-Vaast (Haucourt)
 Église Saint-Vaast (Marest-sur-Matz)
 Église Saint-Vaast (Margny-sur-Matz)
 Église Saint-Vaast (Nointel)
 Église Saint-Vaast (Nourard-le-Franc)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-de-Longmont)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-lès-Mello)
 Église Saint-Vaast (Thérines)

Orne 
 Église Saint-Vaast (Lougé-sur-Maire)

Seine-Maritime 
 Église Saint-Vaast (Bailleul-Neuville)
 Église Saint-Vaast (Crasville-la-Mallet)
 Église Saint-Vaast (Émanville)
 Église Saint-Vaast (Guilmécourt)
 Église Saint-Vaast (Mathonville)
 Église Saint-Vaast (Ocqueville)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-d'Équiqueville)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-Dieppedalle)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-du-Val)
 Église Saint-Vaast (Sassetot-le-Malgardé)
 Église Saint-Vaast (Sommery)
 Église Saint-Vaast (Thiouville)

Pas-de-Calais 
 Église Saint-Vaast (Achicourt)
 Église Saint-Vaast (Airon-Saint-Vaast)
 Église Saint-Vaast (Aubin-Saint-Vaast)
 Église Saint-Vaast (Bajus)
 Église Saint-Vaast (Bavincourt)
 Église Saint-Vaast (Beaudricourt)
 Église Saint-Vaast (Belval)
 Église Saint-Vaast (Béthune)
 Église Saint-Vaast (Biefvillers-lès-Bapaume)
 Église Saint-Vaast (Bihucourt)
 Église Saint-Vaast (Blairville)
 Église Saint-Vaast (Boiry-Notre-Dame)
 Église Saint-Vaast (Boisleux-au-Mont)
 Église Saint-Vaast (Bomy)
 Église Saint-Vaast (Bouret-sur-Canche)
 Église Saint-Vaast (Brebières)
 Église Saint-Vaast (Bullecourt)
 Église Saint-Vaast (Camblain-Châtelain)
 Église Saint-Vaast (Campigneulles-les-Grandes)
 Église Saint-Vaast (Chérisy)
 Église Saint-Vaast (Contes)
 Église Saint-Vaast (Courcelles-lès-Lens)
 Église Saint-Vaast (Douchy-lès-Ayette)
 Église Saint-Vaast (Écuires)
 Église Saint-Vaast (Estrée-Blanche)
 Église Saint-Vaast (Évin-Malmaison)
 Église Saint-Vaast (Fampoux)
 Église Saint-Vaast (Fouquières-lès-Béthune)
 Église Saint-Vaast (Fouquières-lès-Lens)
 Église Saint-Vaast (Frévent)
 Église Saint-Vaast (Gauchin-Verloingt)
 Église Saint-Vaast (Gavrelle)
 Église Saint-Vaast (Gouy-en-Ternois)
 Église Saint-Vaast (Hamelincourt)
 Église Saint-Vaast (Hébuterne)
 Église Saint-Vaast (Hénin-sur-Cojeul)
 Église Saint-Vaast (Hernicourt)
 Église Saint-Vaast (Humerœuille)
 Église Saint-Vaast (Ivergny)
 Église Saint-Vaast (Lapugnoy)
 Église Saint-Vaast (Laventie)
 Église Saint-Vaast (Lebiez)
 Église Saint-Vaast (Le Transloy)
 Église Saint-Vaast (Linghem)
 Église Saint-Vaast (Loison-sous-Lens)
 Église Saint-Vaast (Loos-en-Gohelle)
 Église Saint-Vaast (Magnicourt-sur-Canche)
 Église Saint-Vaast (Mametz)
 Église Saint-Vaast (Marest)
 Église Saint-Vaast (Marles-les-Mines)
 Église Saint-Vaast (Morchies)
 Église Saint-Vaast (Mory)
 Église Saint-Vaast (Neuville-sous-Montreuil)
 Église Saint-Vaast (Norrent-Fontes)
 Église Saint-Vaast (Noyelles-lès-Vermelles)
 Église Saint-Vaast (Ourton)
 Église Saint-Vaast (Pelves)
 Église Saint-Vaast (Pont-à-Vendin)
 Église Saint-Vaast (Le Quesnoy-en-Artois)
 Église Saint-Vaast (Rebreuve-sur-Canche)
 Église Saint-Vaast (Rebreuviette)
 Église Saint-Vaast (Renty)
 Église Saint-Vaast (Riencourt-lès-Cagnicourt)
 Église Saint-Vaast (Rivière)
 Église Saint-Vaast (Sailly-sur-la-Lys)
 Église Saint-Vaast (Sains-en-Gohelle)
 Église Saint-Vaast (Sallaumines)
 Église Saint-Vaast (Sombrin)
 Église Saint-Vaast (Souastre)
 Église Saint-Vaast (Ternas)
 Église Saint-Vaast (Tramecourt)
 Église Saint-Vaast (Vendin-lès-Béthune)
 Église Saint-Vaast (Verquigneul)
 Église Saint-Vaast (Villers-au-Bois)
 Église Saint-Vaast (Violaines)
 Église Saint-Vaast (Wamin)
 Église Saint-Vaast (Wavans-sur-l'Authie)
 Église Saint-Vaast (Wingles)

Somme 
 Église Saint-Vaast (Agnières)
 Église Saint-Vaast (Andainville)
 Église Saint-Vaast (Authieule)
 Église Saint-Vaast (Bécordel)
 Église Saint-Vaast (Berny-en-Santerre)
 Église Saint-Vaast (Bonnay)
 Église Saint-Vaast (Camon)
 Église Saint-Vaast (Cardonnette)
 Église Saint-Vaast (Combles)
 Église Saint-Vaast (Damery)
 Église Saint-Vaast (Fonches)
 Église Saint-Vaast (Forceville)
 Église Saint-Vaast (Hailles)
 Église Saint-Vaast et Saint-Just (Lachapelle)
 Église Saint-Vaast (Le Boisle)
 Église Saint-Vaast (Misery)
 Église Saint-Vaast (Moreuil)
 Église Saint-Vaast (Proyart)
 Église Saint-Vaast (Puzeaux)
 Église Saint-Vaast (Quend)
 Église Saint-Vaast (Rancourt)
 Église Saint-Vaast (Ribemont-sur-Ancre)
 Église Saint-Vaast (Saily-Saillisel)
 Église Saint-Vaast (Saint-Vaast-en-Chaussée)
 Église Saint-Vaast (Wailly)

Tarn 
 Église Saint-Vaast (Coufouleux)

Vedastuskerk